Паралимпийские игры 1988
 Летние Паралимпийские игры 1988, Сеул, Южная Корея
 Зимние Паралимпийские игры 1988, Инсбрук, Австрия